Un Morvandiau, ou Morvandeau, est un habitant du Morvan.
 Le morvandiau, ou bourguignon-morvandiau, est une langue.
 Morvandiau est un auteur de bande dessinée.
 Le Morvandiau est une épreuve de VTT créée en 1992 qui se déroule principalement dans la forêt du Morvan.

Voir aussi